СКК — аббревиатура, которая может означать:
 Самарская кабельная компания
 Сборная Краснодарского края
 Свердловский кадетский корпус
 Северо-Крымский канал
 Северо-Кавказский край
 Сибирский кадетский корпус
 Синдром короткой кишки
 Система классификации и кодирования
 Славянский керамический комбинат
 Служба контроля качества
 Смешанная контрольная комиссия по урегулированию грузино-осетинского конфликта
 Советская контрольная комиссия (в Германии)
 Совместный координационный комитет РФ и США в области энергосбережения
 Социально-культурный, спортивно-культурный или спортивно-концертный комплекс:
 Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева
 Спортивно-концертный комплекс «Петербургский»
 Спортивно-концертный комплекс «Салават»
 Спортивно-культурный комплекс «Нефтехим Арена»
 Стволовые клетки крови
 Сумской кадетский корпус